Le championnat du monde de squash féminin 2002 se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 26 octobre au 2 novembre 2002. Sarah Fitz-Gerald remporte son  titre en battant Natalie Pohrer en finale.

Têtes de série

Tableau final

Notes 
 Natalie Pohrer est aussi connue sous le nom de Natalie Grainger.
 Annelize Naudé a changé de nationalité de sud-africaine à néerlandaise.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2002

Liens externes 

2002
Squash féminin
Squash féminin 2002
Monde féminin 2012
Sport au Qatar en 2002
Sport en novembre 2002
Squash en 2002